W amerykańskiej precedencji senatorowie (na 22. pozycji) plasują się w kolejności obejmowania urzędu. Od 1943 najstarszy stażem senator partii, która ma większość, obejmuje urząd przewodniczącego pro tempore Senatu Stanów Zjednoczonych (faktycznego lidera tej izby).

Jeżeli kilku senatorów obejmuje urząd tego samego dnia, składają przysięgę (a zatem uzyskują starszeństwo) w następującej kolejności:
 były senator ponownie wybrany do Senatu
 były członek Izby Reprezentantów
 były prezydent Stanów Zjednoczonych
 były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych
 były sekretarz federalny
 były gubernator
 elekt reprezentujący stan z większą populacją
 w kolejności alfabetycznej.

Media amerykańskie używają także nieoficjalnych określeń „starszy senator” (senior senator) i „młodszy senator” (junior senator) – na przykład starszym senatorem z Kalifornii jest ten z dwóch senatorów kalifornijskich, który znajduje się wyżej na liście starszeństwa.

Kancelaria Senatu Stanów Zjednoczonych na swoich stronach opublikowała listę wszystkich senatorów w kolejności obejmowania urzędu.

Lista obecnych senatorów Stanów Zjednoczonych według starszeństwa 
Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2023.

Zobacz też 

 lista obecnych senatorów Stanów Zjednoczonych według stanu pochodzenia
 lista obecnych senatorów Stanów Zjednoczonych według klas

Linki zewnętrzne 
 Chronologiczna lista wszystkich senatorów, senate.gov